Dolichte peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Долище) :
Dolichte, village bulgare de l'obchtina de Kardjali, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Dolichte, village bulgare de l'obchtina d'Aksakovo, situé dans l'oblast de Varna.